Storchennest steht für: 

 Nistplatz von Störchen, siehe Störche #Fortpflanzung
 ein Haus in Aschaffenburg, siehe Schönborner Hof (Aschaffenburg) #Storchennest
 der Enzberger Hof in Frauenzimmern, Baden-Württemberg, siehe Jörg Enzberger
 Wellnessresort namens Čapí Hnízdo (Storchennest) in Olbramovice, Tschechien, darum Affäre „Storchennest“ um angeblichen EU-Subventionsbetrug seitens des Ministerpräsidenten und Multimilliardärs Andrej Babiš
 verbreitete Bezeichnung für eine Geburtsklinik, siehe z. B. Elisabethhaus (Windhoek) oder Villa Storchennest

Siehe auch:

 Storchnest
 Storchsnest